The Last Shot – film del 1913 diretto da Jess Robbins
 The Last Shot – film del 1916 diretto da George Terwilliger
 Last Shot (The Last Shot) – film del 2004 diretto da Jeff Nathanson